Гаёк — топоним.

Белоруссия 
 Гаёк — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Гаёк — деревня в Минском районе Минской области.

Латвия 
 Гаёк — район города Даугавпилс.

Украина 
 Гаёк — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Гаёк — село в Володарском районе Киевской области.
 Гаёк — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Гаёк — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.
 Гаёк — село в Сумском районе Сумской области, присоединено к селу Сад.
 Гаёк — село в Бережанском районе Тернопольской области.

См. также 
 Гаек